JSS est un sigle qui peut désigner :
 Jeunesse sportive Saoura, un club de football algérien basé à Béchar ;
 JSS (où JSS signifie Just Survive Somehow), le deuxième épisode de la Saison 6 de The Walking Dead ;
 Jeunesse socialiste suisse, l'organisation de jeunesse officielle du Parti socialiste suisse ;
 Joint Surveillance System, un système conjoint de la United States Air Force et de la Federal Aviation Administration pour la défense aérienne de l’Amérique du Nord ;
 Japan Space System, une agence de recherche spatiale japonaise.